Balkenhol ist der Familienname folgender Personen:
 Anabel Balkenhol (* 1972), deutsche Dressurreiterin

 Jupp Balkenhol (1929–2018), deutscher Lehrer und Autor
 Klaus Balkenhol (* 1939), deutscher Dressurreiter
 Stephan Balkenhol (* 1957), deutscher Bildhauer
 Thomas Balkenhol (* 1950), deutscher Autor und Filmschaffender

Siehe auch:
 Balkenohl